De Achtkante Molen, een poldermolen in Groot-Ammers
 De Achtkante Molen, een poldermolen in Streefkerk
 een houten achtkant, de bouwwijze van bovenstaande molens (en van vele andere)